Алексей Бойко:
 Бойко, Алексей Николаевич — российский врач-невролог, специалист в области лечения рассеянного склероза.